Woolard ist der Familienname folgender Personen: 

 Ingrid Woolard (* 1970), südafrikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Jamal Woolard (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler und Rapper
 Steve Woolard (* im 20. Jh.), US-amerikanischer Musikproduzent, Tontechniker und Musikmanager